«Хайденхайм» () — немецкий футбольный клуб из города Хайденхайм-на-Бренце, в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге.

История 
Спортивный клуб основан 14 августа 1846 года, футбольная секция появилась в 1911 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Фойт-Арена», вмещающем 15 000 зрителей. В сезоне 2005/06 «Хайденхайм» стал победителем Оберлиги Баден-Вюртемберг. В сезоне 2008/09 команда выиграла региональную лигу «Юг». В сезоне 2013/14 клуб выиграл Третьей лиги и перешёл в турнир рангом выше — во Вторую Бундеслигу.

В сезоне 2019/2020 клуб занял 3-е место, что обеспечивает стыковые матчи за попадание в Первую Бундеслигу. В первом стыковом матче «Вердер» и «Хайнденхайм» сыграли в ничью (0:0). Во втором стыковом матче эти команды также сыграли в ничью (2:2), но по правилу выездного гола «Вердер» остался в Бундеслиге, а «Хайденхайм» не повысился.

Текущий состав 
По состоянию на 1 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 
 
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Баден-Вюртемберга